Adamantinasuchus es un género extinto de crocodilomorfo notosuquio del Cretácico Superior de América del Sur. La especie tipo y única conocida es Adamantinasuchus navae. El nombre del género deriva de Adamantina, en referencia a la formación geológica en la cual se encontró al holotipo, y el término griego souchos, "cocodrilo"; y el nombre de la especie, navae, es un homenaje a William Roberto Nava, el paleontólogo que realizó el descubrimiento de los fósiles.

Sus restos fueron descubiertos en la Formación Adamantina en la región de Marília en el estado de São Paulo en Brasil durante la construcción de una represa, y datan de las épocas del Turoniense o Santoniense. Se hallaron en las excavaciones cerca de 7 especímenes, principalmente de materiales craneanos y algunos pocos postcraneanos, además de varias decenas de elementos óseos aislados. El tamaño reducido de los huesos indica que en vida el animal podría medir en torno a los 0,50 centímetros de longitud. Adamantinasuchus navae posee características morfológicas muy semejantes a Mariliasuchus, otro pequeño crocodilomorfo hallado en la misma región, en rocas de la Formación Adamantina en el valle del río Peixe. Los fósiles de Adamantinasuchus fueron depositados en la Universidade Federal do Rio de Janeiro y el Museu de Paleontología de Marília, siendo catalogados como UFRJ-DG 107-R (holotipo), UFRJ-DG 216-R, MPM 098 R, MPM 100 R, MPM 101 R y MPM 102 R.

Adamantinasuchus tiene un cráneo relativamente pequeño con cuencas oculares grandes, las cuales miden aproximadamente 60 milímetros de largo y 30 de alto. Una de las características distintivas de los crocodilomorfos no esfagesáuridos -y que comparte Adamantinasuchus-  son los dientes heterodontes: los dos primeros pares de dientes que se encuentran en el premaxilar eran pequeños, acabados en punta y se asemejaban a incisivos. El tercer par de dientes era mucho más grande que los otros dos, y funcionaría igual que un colmillo. Los dientes maxilares eran siete, de los cuales los tres primeros y los dos últimos medían menos que el doble de los dos del medio. Adamantinasuchus fue probablemente carnívoro u omnívoro y se alimentaría de pequeños vertebrados, o de cadáveres de animales. Los dientes afilados en la parte delantera de los incisivos y caninos de la mandíbula como se utilizaron presumiblemente para cortar, mientras que los dientes posteriores, similares a molares, servirían para aplastar.

Filogenia
Ha sido clasificado ocasionalmente en la familia Sphagesauridae, aunque algunos análisis filogenéticos sugieren que puede estar estrechamente relacionado con los géneros Yacarerani o Pakasuchus y no con Sphagesaurus. A continuación se presenta un cladograma modificado del análisis de O’Connor et al., 2010:

Referencias

Notosuchia
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Crocodilomorfos terrestres